Луковка — топоним:

Россия 
 Луковка — село в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Луковка — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Луковка — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Луковка — бывшая деревня в составе города Пскова, у Лопатино.

Река 
 Луковка — озеро в Псковской области.
 Луковка (приток Яни) — в Псковской области.
 Луковка (приток Махни) — в Томской области.
 Луковка (приток Катуни) — в Республике Алтай.
 Луковка (приток Серебряной) — в Свердловской области.
 Луковка (приток Орды)

Украина 
 Луковка — село в Ковельском районе Волынской области.
 Луковка — село в Катеринопольском районе Черкасской области.